Duitsland:
Rott (Roetgen), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Rott (Landsberg), een plaats in de deelstaat Beieren
Rott (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Rott (Extertal), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Rott am Inn, een plaats in de deelstaat Beieren
Rott (rivier), een rivier in Beieren

Frankrijk:
Rott (Bas-Rhin), een gemeente in het departement Bas-Rhin

Nederland:
Rott (Nederland), een buurtschap van het Limburgse kerkdorp Vijlen